He Don't Love You (Like I Love You) – singolo dei Tony Orlando and Dawn del 1975
 Like I Love You – singolo di Justin Timberlake del 2002
 L.I.L.Y. (Like I Love You) – singolo di Kate Ryan del 2008
 Like I Love You – singolo dei R.I.O. del 2011
 Like I Love You – singolo di Lost Frequencies del 2018
 Like I Love You – singolo di Nico Santos e Topic del 2020